Stati Uniti d'America
 Pittsfield – capoluogo della Contea di Pike, Illinois
 Pittsfield – città della Contea di Somerset, Maine
 Pittsfield – città capoluogo della Contea di Berkshire, Massachusetts
 Pittsfield – charter township della Contea di Washtenaw, Michigan
 Pittsfield – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
 Pittsfield – città della Contea di Otsego, New York
 Pittsfield – township della Contea di Warren, Pennsylvania
 Pittsfield – città della Contea di Rutland, Vermont
 Pittsfield – città della Contea di Brown, Wisconsin